

Аксуатський сільський округ — адміністративна одиниця, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Аксуатський сільський округ — адміністративна одиниця, Аксуатський район, Абайська область
 Аксуатський сільський округ — адміністративна одиниця, Єрейментауський район, Акмолинська область
 Аксуатський сільський округ — адміністративна одиниця, Кизилординська міська адміністрація, Кизилординська область
 Аксуатський сільський округ — адміністративна одиниця, Теректинський район, Західноказахстанська область
 Аксуатський сільський округ — адміністративна одиниця, Тімірязєвський район, Північноказахстанська область